Chadian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chadian (ort i Kina, Tianjin), 
 Chadian (ort i Kina, Guizhou), 
 Chadian (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar